

Patronyme 

 Birgit Åkesson (1908-2001), chorégraphe, danseuse et chercheuse en danse ;
 Fredrik Åkesson (né en 1972), guitariste suédois de heavy metal ;
 Jimmie Åkesson (né en 1979), homme politique suédois ;
 Jonas Akesson (1879-1970), peintre suédois ;
 Kenneth Åkesson (né en 1976), batteur norvégien ;
 Ralf Åkesson (né en 1961), joueur d'échecs suédois ;
  (1926-1977), femme de lettres suédoise ;
 Vagn Åkesson (X siècle), guerrier viking.

Astronomie 
 (11306) Åkesson, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes